Bait ul-Huda (Haus der Rechtleitung) bezeichnet folgende Moscheen:

 Bait ul-Huda (Amityville) in Amityville nahe New York, Vereinigte Staaten
 Bait ul-Huda (Chicago) in North Bell Avenue, Illinois, Vereinigte Staaten
 Bait ul-Huda (Sydney) in Australien
 Bait ul-Huda (Usingen) in Deutschland

Liste (Moscheen nach Name)